Winzingen ist der Name folgender Orte:

 Winzingen (Donzdorf), Ortsteil von Donzdorf im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg
 Winzingen (Neustadt), Stadtviertel in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz

Winzingen steht außerdem für:

 Burg Winzingen, eine Burg in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Winzinger